Beyes ist der Name folgender Personen:

 Timon Beyes (Timon Paul Beyes; * 1973), Schweizer Unternehmensberater und Soziologe, Professor für Digitale Medien

Beyes bezeichnet
 F. A. Beyes, 1863 gegründetes Unternehmen zur Produktion von Turmuhren sowie Hof-, Fabrik- und Eisenbahnuhren

Siehe auch
 Bayes
 Beye